Hesperia (‚die Abendliche‘) bezeichnet

in der griechischen Mythologie:
 eine der Hesperiden, der Hüterinnen der Goldenen Äpfel
 Hesperia (Tochter des Kebren), Tochter des Flussgottes Kebren, auch Asterope genannt

weiters:
 in der Antike das Abendland, genauer der griechische Name für Italien, der römische Name für Spanien oder die westlichen Teile von Äthiopien
 Hesperia Planum, ausgedehnte Ebene auf dem Planeten Mars
 (69) Hesperia, Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels
 Hesperia (Kalifornien), Stadt in den USA mit ca. 90.000 Einwohnern 
 Hesperia (Michigan), Dorf in den USA mit 950 Einwohnern
 Hesperia (Zeitschrift), altertumswissenschaftliche Zeitschrift
 Hesperia (Schmetterling), Schmetterlingsgattung innerhalb der Familie der Dickkopffalter